Михаил Щербатов: Щербатов, Михаил Лазаревич (1845—1924) — российский живописец-портретист.
 Щербатов, Михаил Михайлович (1733—1790) — русский историк, публицист, философ. Почётный член Санкт-Петербургской академии наук с 1776 года, член Российской академии.
 Щербатов, Михаил Юрьевич (1678—1738) — русский военачальник, генерал-майор.